Barannen ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Dörfer, die heute im Gebiet Polens liegen:
 Barannen, 1938 bis 1945 Keipern, Kreis Lyck, seit 1945: Barany (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Barannen, 1938 bis 1945 Barnen, Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Barany (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren